Wąsewo heißen folgende Orte in Polen:
 Wąsewo (Powiat Ostrowski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Ostrowski, Woiwodschaft Masowien
 Wąsewo (Radziejów) (dt. Wonsen), Dorf in der Landgemeinde Radziejów im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Wąsewo (Piotrków Kujawski), Dorf in der Gmina Piotrków Kujawski im Powiat Radziejowski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern